Сантана (, «свята Анна») — власна назва.

Топоніми

Сантана (округ Сан-Паулу)

Сантана (Мадейра) — муніципалітет.
 Сантана-де-Камбаш — парафія.
 Сантана-да-Серра — парафія.